Armamar (gemeente), een gemeente in het Portugese district Viseu
 Armamar (freguesia), een freguesia in de gemeente Armamar